Deux sous-marins de la marine française ont porté le nom de Galatée:
 la Galatée, de classe Sirène, mise en service dans les années 1920 ;
 la Galatée, de classe Daphné, mise en service dans les années 1960.

Nom de bateau de la Marine française